Арцыбу́шевская у́лица — улица в Самаре, расположенная в Железнодорожном и Ленинском районах.

Проходит от переулка Тургенева до улицы Полевой.

Пересекается с переулком Гончарова, улицами Льва Толстого, Красноармейской, Рабочей, Вилоновской, Ульяновской, Ярмарочной, Маяковского, Чкалова.

Происхождение названия 
Ранее улица располагалась в окраинном районе Самары и называлась Ильинской, так как проходила через Ильинскую площадь с одноимённой церковью (на пересечении нынешних Красноармейской и Арцыбушевской). Была переименована 8 июля 1926 года в честь участника революционного движения в России Василия Петровича Арцыбашева (Арцибушева) (годы жизни 1857 или 1854—1917).

Транспорт 
 Трамваи — 1, 3 , 4 , 15, 18, 20к, 22 , 23.
 Автобусы — 34 , 37;

Здания и сооружения 
Архитектура улицы разнообразна: многоэтажные дома соседствуют с одноэтажными, кирпичные с деревянными.

Отделение связи — 20, 41, 30, 1

Чётная сторона 
 № 30 — ЗАГС Самарского района
 № 42 — Железнодорожный филиал социального страхования
 № 42 — Октябрьский филиал социального страхования
 № 42 — Ленинский филиал социального страхования
 № 42 — Самарский филиал социального страхования
 № 102 — Городской психоневрологический диспансер/1-ое отделение

Нечётная сторона 
 № 13 — Самарская дезстанция
 № 171 — Бывшее здание самарской тюрьмы («Самарские кресты»), 1898 г., по проекту арх. А.Томишко. Сейчас — Учебный корпус № 1 Самарского медицинского университета
 № 171А — Управление федерального казначейства по г.о. Самара

Почтовые индексы 
 443020: чётные дома № 2—12 и нечётные дома № 1-3
 443001: чётные дома № 76—212 и нечётные дома № 107—171
 443041: чётные дома № 18—74 и нечётные дома № 5-105

Фотографии

Примечания

Литература 
 Липатова А. М. Самарских улиц имена. — Самара: Новая техника, 2003. — 242 с.

Ссылки